Бернард (Bernard) — мужское имя германского происхождения.

Другие формы:
 Бернар (в основном, французская)
 Бернарт
 Бернардус ()
 Бернардо испанские
 Бернардино итальянские
 Бернхард
 Бернгард скандинавское
 Бернхарт немецкое
 Бернардт
 Бернгардт
 Бернхардт
 Бернат венгерское

Английская уменьшительная форма — Берни.

Персоналии

Имя 
 Бернард (Бернар, Бернгард, Бернардо) Итальянский (ок. 797—818) — король Италии.
 Бернард (ок. 1181—1256) — герцог Каринтии в 1201—1256 гг. из династии Спанхеймов.
 Бернард — католический церковный деятель XII века.
 Бернард Гаар (1806—1880) — голландский поэт, богослов и историк церкви.
 Бернард Клервоский (1091—1153) — французский средневековый богослов, мистик, аббат монастыря Клерво (с 1117 года).
 Бернард Клюнийский — французский монах и поэт первой половины XII века.
 Бернард Липпе-Бистерфельдский (1911—2004) — муж королевы Нидерландов Юлианы, первый президент Всемирного фонда дикой природы.
 Бернард Сильвестр (1085—1160)  — французский философ-платоник XII века, близкий к Шартрской школе.
 Бернард Свидницкий (1288/1291—1326) — князь Яворский, Свидницкий и Зембицкий, князь (с братом Болеславом) Свидницкий и Зембицкий, князь Свидницкий.
 Бернард де Нёфмарш (ок. 1050 — ок. 1125) — англонормандский рыцарь, завоеватель Брихейниога и основатель замка Брекон.
 Бернард фон НотХаус — американский эмитент частных денег «Либерти доллар».
 Бернард Шоу (1856—1950) — британский писатель.
 Бернард VII (1428—1511) — сеньор Липпе-Детмольда.
 Бернард Август Шульте-Дрюггелте (род. 1951) — немецкий политик.
 Бернард Липпе-Бистерфельдский (1872—1934) — член дома Липпе-Бистерфельд.
 Бернард Проворный (1253/1257—1286) — князь яворский и львувекский.
 Калдейра Дуарте, Бернард Анисио, более известный как Бернард — бразильский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Бразилии

Фамилия 
 Бернард, Александр Иванович (1816—1901) — композитор, музыкальный педагог, редактор журнала «Нувеллист»; младший брат М. И. Бернарда.
 Бернард, Андреас (род. 1990) — итальянский хоккеист, вратарь.
 Бернард, Астрид (род. 1969) — эстонская спортсменка (подводный спорт).
 Бернард, Гюнтер (род. 1939) — немецкий футболист, вратарь.
 Бернард, Джеффри (1932—1997) — культовый лондонский колумнист.
 Бернард, Ди’Шон (род. 2000) — английский футболист.
 Бернард, Зенон (1894—1942) — общественный и политический деятель Люксембурга.
 Бернард, Ильда (1920—2022) — аргентинская актриса театра и кино.
 Бернард, Каллистус (род. 1960) — гренадский военнослужащий, участник переворота 1983, убийца Мориса Бишопа.
 Бернард, Карлос (род. 1962) — американский актёр кино и телевидения, режиссёр.
 Бернард, Кристал (род. 1961) — американская актриса и кантри-певица.
 Бернард, Курт (род. 1977) — коста-риканский футболист.
 Бернард, Майкл (род. 1957) — новозеландский тяжелоатлет.
 Бернард, Матвей Иванович (1794—1871) — композитор, музыкальный педагог, капельмейстер, издатель журнала «Нувеллист»; старший брат А. И. Бернарда.
 Бернард, Малкольм (род. 1994) — американский баскетболист.
 Бернард, Мэри Энн — псевдоним, который использует режиссёр Стивен Содерберг, когда выступает в качестве монтажёра.
 Бернард, Норман (род. 1951) — американский серийный убийца.
 Бернард, Сьюзан (1948—2019) — американская модель, писательница, актриса кино и телевидения, бизнесвумен.
 Бернард, Уилл — американский гитарист.
 Бернард, Филип — британский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Бернард, Фрэнсис (1712—1779) — британский колониальный государственный деятель.
 Бернард, Шерил (род. 1966) — канадская кёрлингистка.
 Бернард, Якоб (1909—1943) — словенский солдат и партизан.
 Бернард, Ян Игнатьевич (1937—2018) — российский поэт.

Другое 
 «Бернард» — мультсериал студии «BRB Internacional» и имя главного персонажа сериала.
 Bernard — марка чешского пива.

См. также 
 Сен-Бернар

Примечания